Cuadrilla Nueva kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cuadrilla Nueva, Tlatlaya, 
 Cuadrilla Nueva, Cutzamala de Pinzón, 
 Cuadrilla Nueva, Chilapa de Álvarez, 
 Cuadrilla Nueva, Ayutla de los Libres, 
 Cuadrilla Nueva, Amatepec, 
 Cuadrilla Nueva, General Canuto A. Neri, 
 Cuadrilla Nueva, Ometepec, 
 Cuadrilla Nueva, Quechultenango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar